Holyoke (Colorado)
 Holyoke (Massachusetts)
 BVC Holyoke, volleybalclub uit Belfeld
 VV Holyoke, volleybalclub uit Enter